Dans la mythologie grecque, Locros (en grec ancien ) est un héros, fils de Zeus et Méra (la fille de Proétos). Il aurait aidé Amphion et Zéthos à construire les murailles de Thèbes.

Progéniture de Zeus
Mortel de la mythologie grecque
Mythologie grecque de Béotie